

Italia

Castelli 
 Castello di San Giorgio – castello di Casale Monferrato
 Castello di San Giorgio – castello di Capraia Isola
 Castello di San Giorgio – castello di Chieri
 Castello di San Giorgio – castello di Legnano
 Castello di San Giorgio – castello di Lerici
 Castello di San Giorgio – castello di Maccarese, frazione del Comune di Fiumicino
 Castello di San Giorgio – castello di San Giorgio Morgeto
 Castello di San Giorgio – castello di Savona
 Castello di San Giorgio – castello di Castel di Tusa, frazione del Comune di Tusa

Comuni 
 Castel San Giorgio – Comune, della Provincia di Salerno, che ospita un castello omonimo

Fortificazioni 
 Forte San Giorgio – fortificazione militare nella città di Genova, ora sede dell'Istituto Idrografico della Marina
 Castello San Giorgio – fortificazione militare di Genova
 Castello Brown (in precedenza "Castello di San Giorgio") – fortificazione di Portofino
 Castello San Giorgio – fortificazione del Comune di La Spezia

Palazzi 
 Castello di San Giorgio – parte del Palazzo Ducale di Mantova

Ruderi 
 Castello di San Giorgio – ruderi del castello di Sorico

Francia 
 Castello di San Giorgio – parte del Castello di Peyrepertuse di Duilhac-sous-Peyrepertuse

Grecia 
 Castello di San Giorgio – castello della Repubblica di Venezia sull'isola di Cefalonia (Grecia)

Portogallo 
 Castelo de São Jorge ("Castello di San Giorgio") – fortezza di Lisbona

Spagna 
 Castello di San Giorgio (spagnolo: Castillo de San Jorge) – castello di Siviglia

Svizzera 
 Castello di San Giorgio – castello di Magliaso (Cantone Ticino)